«Ты и я» — художественный фильм режиссёра Ларисы Шепитько, снятый в 1971 году.

Сюжет 
Подойдя вплотную к открытию, которое имело серьёзное значение в нейрохирургии, герой фильма Пётр оставляет научную работу, своего коллегу по эксперименту и лучшего друга и уезжает в Швецию работать врачом в посольстве. 

Спустя несколько лет неудовлетворённость работой заставляет его вернуться в Москву. Но там его не ждут, не принимают в научное сообщество, а лучший друг отказывается помочь, несмотря на просьбы жены Петра. После этого он уезжает в Сибирь. Многочисленные встречи с разными людьми помогают ему обрести мужество, преодолеть себя и вернуться к брошенной когда-то научной работе.

В ролях 
 Леонид Дьячков — Пётр
 Юрий Визбор — Саша
 Алла Демидова — Катя
 Наталья Бондарчук — Надя Леонид Марков — Сергей Владимир Носик — Колька Лидия Константинова
 Олег Ефремов — Олег Павлович Александр Январёв — Валька Михаил Бочаров — участковый Александр Ширвиндт
 Виктор Шульгин
 Наталья Швец — эпизод А.Николаев — эпизод Мстислав Запашный — эпизод''

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Лариса Шепитько
 Сценарий: Лариса Шепитько, Геннадий Шпаликов
 Оператор: Александр Княжинский
 Композитор: Альфред Шнитке
 Художник: Александр Бойм
 Художник по костюмам: Вячеслав Зайцев
 Дирижёр: Эри Клас
 Звукооператор: Лев Трахтенберг

Места съёмок 
Съёмки зарубежных кадров, по сценарию, имевших место в Стокгольме, происходили в Цюрихе (снято на Банхофштрассе)

Ссылки 
 
 «Ты и я» на официальном сайте «Мосфильма»

Фильмы СССР 1971 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Ларисы Шепитько
Фильмы-драмы СССР